August Holmgren ist der Name folgender Personen:

* August Holmgren (Entomologe) (1829–1888), schwedischer Entomologe
 August Holmgren (Tennisspieler) (* 1998), dänischer Tennisspieler